Виги ():
 Виги — политическая партия в Великобритании, существовавшая в 1678—1868 годах.
 Партия вигов (США) — политическая партия в США, существовавшая в 1832—1856 годах.
 Партия истинных вигов — политическая партия в Либерии, основанная в 1869 году.
 Виги — прозвище Либеральной партии Великобритании.
 The Afghan Whigs  — американская рок-группа.
 Виги, Антонио (1765—1844) — итальянский художник эпохи классицизма.

См. также 
 Вига (значения)